Microsoft Project – software di pianificazione sviluppato e venduto da Microsoft
 Project.net – software applicativo di project management e open source